Сан Фелипе Буенависта има више значења:

 Сан Фелипе Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фелипе Буенависта (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику